Alvear kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Alvear (udde),

Argentina 

 Alvear (kommunhuvudort), Corrientes, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar